Nelsonia kan avse:

 Nelsonia (djur) – det vetenskapliga namnet för släktet dvärgskogsråttor
 Nelsonia (växtsläkte) – det vetenskapliga namnet för ett släkte i familjen akantusväxter (Acanthaceae)
 3538 Nelsonia – en asteroid, se Lista över småplaneter (3501–4000)
 Nelsonia, Virginia – ett kommunfri samhälle i USA